Села:
 Козачі Лагері — Херсонська область, Каховський район (до 2020 року — Горностаївський район)
 Козачі Лагері — Херсонська область, Олешківський район